Кубок мира по шахматам 2021 года — шахматный турнир, прошедший по олимпийской системе в Сочи (Россия) с 12 июля по 6 августа 2021 года. В стартовом списке турнира 206 участников. Победителем турнира стал польский гроссмейстер Ян-Кшиштоф Дуда, обыгравший в финале Сергея Карякина в двух партиях с классическим контролем.

Финалисты Кубка мира — Сергей Карякин и Ян-Кшиштоф Дуда — получили право участвовать в турнире претендентов 2022 года, а остальные четвертьфиналисты, за исключением Магнуса Карлсена — в Гран-при ФИДЕ 2022.

Параллельно с Кубком мира прошёл Кубок мира среди женщин. Его победителем стала россиянка Александра Костенюк, обыгравшая в финале свою соотечественницу Александру Горячкину в двух партиях с классическим контролем.

Формат 
Турнир состоит из восьми раундов и проходит по нокаут-системе. Участники, посеянные под первыми 50 номерами, пропускают первый раунд. Проигравшие полуфинальные матчи играют между собой матч за третье место.

Каждый раунд состоит из двух классических партий в первые два дня и тай-брейка на третий день. Контроль времени:

 Две партии с классическим контролем: 90 минут на первые 40 ходов, затем 30-минутное добавление после 40 хода, плюс 30 секунд после каждого хода, начиная с первого.
 Если классические партии не выявили победителя, играются две партии в быстрые шахматы, 25 минут с 10-секундным добавлением после каждого хода.
 Если снова ничья, то играются ещё две партии в быстрые шахматы, 10 минут с 10-секундным добавлением после каждого хода.
 Если снова ничья, то играются две блиц-партии, 5 минут с 3-секундным добавлением после каждого хода.
 Если снова ничья, то играется партия в армагеддон. Игроки бросают жребий, победитель выбирает цвет фигур. Белые получают 5 минут на партию, а чёрные — 4 минуты, при этом начиная с 61-го хода за каждый сделанный ход добавляется 2 секунды. Ничья в пользу чёрных.

Расписание 
Каждый раунд длится три дня: первые два дня — партии с классическим контролем, третий день — тай-брейки.

 12—20 июля: 1-3 раунды
 21 июля: выходной день
 22—30 июля: 4-6 раунды
 31 июля: выходной день
 1—6 августа: 7-8 раунды

Партии начинаются в 15:00 по московскому времени.

Призовой фонд 
Общий призовой фонд — 1 892 500 долларов США. Победитель получает 110 тысяч долларов.

Участники 
Участники отсортированы по рейтингу ФИДЕ на июнь 2021 года. Все указанные шахматисты имеют на момент начала турнира звание гроссмейстера ФИДЕ, кроме тех, при именах которых указано иное звание ФИДЕ (IM = международный мастер, FM = мастер ФИДЕ, CM = кандидат в мастера).

 , 2847 (чемпион мира)
 , 2820 (R)
 , 2781 (R)
 , 2780 (R)
 , 2776 (R)
 , 2770 (R)
 , 2760 (WC)
 , 2759 (R)
 , 2758 (R)
 , 2757 (R)
 , 2730 (R)
 , 2729 (ER)
 , 2726 (R)
 , 2724 (ER)
 , 2724 (ER)
 , 2716 (E)
 , 2714 (ER)
 , 2714 (ER)
 , 2710 (ER)
 , 2709 (Z2.1)
 , 2706 (E)
 , 2705 (WC)
 , 2704 (E)
 , 2703 (AF)
 , 2701 (R)
 , 2699 (ER)
 , 2699 (ER)
 , 2698 (AS)
 , 2697 (ER)
 , 2696 (E)
 , 2691 (Z2.1)
 , 2688 (E)
 , 2687 (ER)
 , 2687 (R)
 , 2684 (R)
 , 2683 (E)
 , 2683 (R)
 , 2682 (R)
 , 2682 (FN)
 , 2680 (FN)
 , 2678 (FN)
 , 2675 (R)
 , 2673 (FN)
 , 2673 (E)
 , 2670 (FN)
 , 2669 (FN)
 , 2667 (E)
 , 2666 (R)
 , 2665 (PN)
 , 2662 (FN)
 , 2661 (E)
 , 2660 (FN)
 , 2660 (Z2.1)
 , 2656 (E)
 , 2654 (E)
 , 2653 (FN)
 , 2652 (Z2.4)
 , 2649 (Z2.1)
 , 2648 (E)
 , 2645 (FN)
 , 2641 (Z3.7)
 , 2640 (PN)
 , 2639 (E)
 , 2639 (FN)
 , 2638 (Z2.2)
 , 2637 (FN)
  Владислав Ковалёв (FIDE), 2637 (PN)
 , 2634 (Z3.4)
 , 2630 (FN)
 , 2630 (E)
 , 2629 (PN)
 , 2629 (AM)
 , 2627 (E)
 , 2627 (E)
 , 2625 (AF)
 , 2624 (FN)
 , 2622 (Z2.5)
 , 2620 (PN)
 , 2620 (FN)
 , 2618 (E)
 , 2617 (FN)
 , 2615 (E)
 , 2614 (E)
 , 2614 (PN)
 , 2614 (FN)
 , 2613 (AS)
 , 2609 (E)
 , 2608 (E)
 , 2608 (FN)
 , 2608 (PN)
 , 2607 (E)
 , 2606 (AM)
 , 2606 (FN)
 , 2606 (Z2.1)
 , 2606 (E)
 , 2605 (E)
 , 2603 (FN)
 , 2603 (E)
 , 2599 (AM)
 , 2598 (Z3.4)
 , 2594 (FN)
 , 2592 (E)
 , 2591 (E)
 , 2591 (FN)
 , 2590 (E)
 , 2589 (FN)
 , 2586 (PN)
 , 2581 (FN)
 , 2581 (FN)
 , 2591 (FN)
 , 2579 (FN)
 , 2578 (PN)
 , 2577 (E)
 , 2573 (Z2.3)
 , 2569 (E)
 , 2569 (FN)
 , 2568 (FN)
 , 2565 (FN)
 , 2564 (E)
 , 2564 (FN)
 , 2558 (AS)
 , 2555 (AM)
 , 2554 (AM)
 , 2554 (Z2.5)
 , 2553 (E)
 , 2552 (FN)
 , 2550 (FN)
 , 2548 (E)
 , 2548 (FN)
 , 2547 (Z3.1)
 , 2546 (FN)
 , 2542 (E)
 , 2542 (FN)
 , 2540 (FN)
 , 2539 (Z1.10)
 , 2538 (AM)
 , 2534 (FN)
 , 2530 (AS)
 , 2527 (AM)
 , 2527 (FN)
 , 2523 (PN)
 , 2522 (Z2.4)
 , 2521 (FN)
 , 2518 (E)
 , 2514 (E)
 , 2514 (FN)
 , 2514 (AM)
 , 2508 (FN)
 , 2506 (IAS)
 , 2504 (FN)
 , 2502 (FN)
 , 2499 (FN)
 , 2493 (FN)
 , 2492 (FN)
 , 2490 (Z2.3)
 , 2488 (FN)
 , 2487 (FN)
 , 2486 (ON)
 , 2485 (PN)
 , 2485 (FN)
 , 2485 (AF)
 , 2484 (FN)
 , 2482 (AS)
 , 2480 (FN)
 , 2478 (FN)
 , 2469 (FN)
 , 2462 (FN)
 , 2460 (ON)
 , 2440 (FN)
 , 2438 (FN)
 , 2435 (FN)
 , 2434 (Z3.2)
 , 2430 (FN)
 , 2425 (FN)
 , 2420 (FN)
 , 2419 (AS)
 , 2417 (FN)
 , 2411 (FN)
 , 2409 (FN)
 , 2404 (FN)
 , 2403 (FN)
 , 2397 (AF)
 , 2396 (FN)
 , 2390 (FN)
 , 2382 (FN)
 , 2379 (FN)
 , 2367 (FN)
 , 2365 (FN)
 , 2356 (AS)
 , 2352 (FN)
 , 2340 (FN)
 , 2319 (Z3.3)
 , 2313 (FN)
 , 2307 (FN)
 , 2302 (FN)
 , 2297 (Z3.3)
 , 2286 (FN)
 , 2281 (FN)
 , 2274 (FN)
 , 2244 (FN)
 , 2205 (FN)
 , 2203 (FN)
 , 2193 (FN)
 , 2155 (FN)
 , 2103 (PN)
 , 1998 (Z3.6)

Квалификация на Кубок мира 
 Чемпион мира
 Чемпионка мира (WWC)
 Чемпион мира среди юниоров 2019 года *U20)
 Полуфиналисты Кубка мира 2019 (WC)
 89 шахматистов отбираются через континентальные соревнования:
 Европа (47): рейтинг (ER, 10), гибридная квалификация (E, 36), зональный турнир 1.10 (1)
 Америка (11+9): гибридная квалификация (AM, 8), зональные турниры 2.1 (5), 2.2 (1), 2.3 (2), 2.4 (2), 2.5 (2)
 Азия (18): гибридный чемпионат Азии (AS, 7), квалификация из Индии (IAS, 1), зональные турниры 3.1 (1), 3.2 (1), 3.3 (2), 3.4 (2), 3.5 (2), 3.6 (1), 3.7 (1)
 Африка (4): чемпионат Африки (AF, 4)
 13 шахматистов с наивысшим усреднённым рейтингом с июля 2020 по июнь 2021 (R)
 91 номинант от федераций по усреднённому рейтингу (FN)
 4 номинанта от президента ФИДЕ (PN)
 2 номинанта от организатора соревнования (ON)

Замены 
  Теймур Раджабов (WC) →  Борис Гельфанд (R) (Теймур Раджабов уже приглашён в следующий турнир претендентов)
  Дин Лижэнь (WC) →  Антон Коробов (R) (Дин Лижэнь отказался от участия ввиду ограничений, введённых Китаем в связи с пандемией COVID-19)
  Евгений Штембуляк (U20) →  Владимир Малахов (R)
  Цзюй Вэньцзюнь (WWC) →  Дмитрий Яковенко (R)
  Ян Непомнящий (R) →  Пентала Харикришна (R) (Ян Непомнящий готовится к матчу на первенство мира)
  Уэсли Со (R) →  Видит Сантош Гуджрати (R)
  Рихард Раппорт (R) →  Александр Арещенко (R)
  Ван Хао (R) →  Салех Салем (R) (Ван Хао завершил шахматную карьеру)
  Вишванатан Ананд (R) →  Йорден ван Форест (R) (Ананд участвует в другом соревновании в Дортмунде)
  Лу Шаньлэй (AS) →  Пархам Магсудлу (AS)
  Веселин Топалов (ER) →  Кирилл Алексеенко (ER)
  Майкл Адамс (ER) →  Юрий Криворучко (ER)
  Виктор Лазничка (E) →  Виктор Эрдёш (E)
  Микаэль Виденкеллер (Z1.10) →  Хельджи Деам Сиска (Z1.10)
  Темур Куйбокаров (Z3.6) →  Эльмер Пруденте (Z3.6)
  Хуань Жэньчзэ (Z3.5) → президентская номинация (PN)
  Бай Жиньши (Z3.5) → президентская номинация (PN)

Кроме того, шесть федераций (Босния и Герцеговина, Китай, Япония, Южная Корея, Перу и Вьетнам) не номинировали игрока. Ввиду этого президент номинировал ещё восьмерых шахматистов:

  Варужан Акопян
  Чилетсо Чипанга
  Денис Кадрич
  Рамешбабу Прагнанандха
  Алексей Сарана
  Давид Паравян
  Нихал Сарин
  Абхиманью Мишра

Раунды 1-4

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Секция 5

Секция 6

Секция 7

Секция 8

Секция 9

Секция 10

Секция 11

Секция 12

Секция 13

Секция 14

Секция 15

Секция 16

Раунды 5-8

Примечания 

2021 год в шахматах
Кубки мира по шахматам
Июль 2021 года в России
Спорт в России в 2021 году
Международные спортивные соревнования в Сочи
Международные соревнования по шахматам в России